Biznes () – anglicyzm oznaczający działalność gospodarczą.
 Business – singel amerykańskiego rapera Eminema
 The Business – angielski zespół Oi!/punkowy